Příjmení Dolejš, přechýleně Dolejšová, nosí více významných osobností:

 Jiří Dolejš (* 1961) – český politik KSČM
 Martin Dolejš (* 1980) – český psycholog
 Otakar Dolejš (1930) – český fotbalový publicista
 Otakar Dolejš (1956) – český fotbalový trenér
 Richard Dolejš (* 1970) – český politik
 Petr Dolejš (* 1986) – český fotbalový záložník
 Radan Dolejš (1964–2022) – český historik, dramaturg, producent, scenárista, režisér, hudebník
 Vladimír Dolejš (* 1950) – motoristický publicista

Související články 
 Dolejší

Česká příjmení